Доне́цкий кряж ():
 Донецкий кряж — возвышенность на юге Восточно-Европейской равнины, на границе Украины и России.
 Донецкий кряж (ландшафтный парк) — региональный ландшафтный парк на востоке Донецкой области Украины, в Амвросиевском и Шахтёрском районах.
 Донецкий кряж (газета) — всеукраинская еженедельная общественно-политическая газета, издающаяся в Донецке.